McLean County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
McLean County (Illinois)
McLean County (Kentucky)
McLean County (North Dakota)